Пореченский сельский округ

Калининградская область 

 Пореченский сельский округ Правдинского района (до 2008 года)

Омская область 

 Пореченский сельский округ Муромцевского района

Сахалинская область 

 Пореченский сельский округ Макаровского района (до 2005 года)
 Пореченский сельский округ Углегорского района (до 2005 года)

Тверская область 

 Пореченский сельский округ Сонковского района (до 2005 года)